

Cinema 
Casomai – film del 2002 diretto da Alessandro D'Alatri.

Musica 
Casomai – singolo di Laura Pausini dall'album Laura Live World Tour 09 del 2009.
 Casomai – singolo di Irene Grandi del 2015